Okręty US Navy o nazwie USS "Porpoise":
 Pierwszy "Porpoise" był szkunerem, który został rozbity w 1833.
 Drugi "Porpoise" był brygiem, który zaginął na morzu w 1854.
 Trzeci "Porpoise" (SS-7) był okrętem podwodnym typu Plunger, który wszedł do służby w 1903.
 Czwarty "Porpoise" (YFB-2047) był wcześniej promem pasażerskim który został przerobiony do służby w Marynarce i został przemianowany na "Moosehead" w 1919.
 Piąty "Porpoise" (SS-172) był okrętem głównym swojego typu. Ten okręt podwodny został włączony do służby w 1935.

Porpoise